Bronnenmühle ist der Ortsname von

 Obere Bronnenmühle oder Papiermühle (Rottenburg), Einzelhof im zentralen Stadtteil von Rottenburg am Neckar im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Bronnenmühle (Feuchtwangen), Einöde der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Bronnenmühle (Großhabersdorf), Einöde der Gemeinde Großhabersdorf, Landkreis Fürth, Bayern
 Bronnenmühle (Rothenburg ob der Tauber), Einöde der Stadt Rothenburg ob der Tauber, Landkreis Ansbach, Bayern